a tegeai Arisztarkhosz (tragédiaköltő), i. e. 5. század
 szamoszi Arisztarkhosz (matematikus és csillagász), i. e. 3. század
 a szamothrakéi Arisztarkhosz (grammatikus), i. e. 2. század
 Arisztarkhosz-kráter a Holdon